Джеймс Магнуссен (1991) — австралійський плавець, олімпійський медаліст.
 Кевін Магнуссен (1992) — данський автогонщик